«Родственники» — кинофильм, ремейк французской комедии «Кузен и кузина».

Аннотация 

Ларри и Мария, встретившись на свадьбе общих знакомых, куда они пришли со своими «половинками», решают притвориться любовниками, чтобы проучить своих распутных супругов. Но сами того не замечая, заговорщики влюбляются.

В ролях 
 Тед Дэнсон — Ларри Козински
 Изабелла Росселлини — Мария Харди
 Шон Янг — Тиш Козински
 Уильям Петерсен — Том Харди
 Ллойд Бриджес — Винсент Козински
 Норма Алеандро — Эди Харди Козински
 Кит Куган — Митч Козински
 Джина Дэангелес — Тётя София
 Джордж Ко — Фил Козински
 Кэтрин Изабель — Хлоя Харди

Фильмы-мелодрамы США
Романтические комедийные фильмы 1980-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1989 года
Фильмы Paramount Pictures